Holzdorf peut faire référence à :
 Holzdorf, ancienne commune allemande de Saxe-Anhalt, rattachée à Jessen (Elster) ;
 Holzdorf, commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein.